Э:

Символ
 Название седьмой буквы армянского алфавита (Է)
 Э — буква русской, белорусской, старой сербской и других кириллиц
 Э — знак каны

Система измерений
 Э (эрстед) — единица измерения напряжённости магнитного поля в системе СГС

Имя
 Э — мифический король Кореи

Фамилия
 Э — китайская фамилия

Топоним
 Э — город в Нормандии
 Э — средневековое французское графство
 Луи-Шарль де Бурбон, граф д’Э (1701—1775) — французский аристократ и военачальник, внук короля Людовика XIV
 Часть топонима, например, Эзонвиль-э-Берновиль ()

Другое
 Паровоз Э
 Центр «Э» — Главное управление по противодействию экстремизму МВД России
 Издательство «Э» — Эксмо
  — смешанный язык в Китае.